A King Tubby meets The Upsetter at the Grass Roots of Dub egy  1975-ös dub album King Tubby és Lee Perry művészektől.

Számok 
 Blood of Africa 2:40
 African Roots 2:59
 Rain Roots 3:04
 Wood Roots 2:58
 Luke Lane Rock 3:08
 People from the Grass Roots 3:06
 Crime Wave 3:01
 No Justice for the Poor 2:25
 300 Years at the Grass Roots 2:53
 King and the Upsetter at Spanish Town 2:31

További információk 
https://web.archive.org/web/20070914180700/http://www.roots-archives.com/release/2483
http://www.discogs.com/release/830187

Lee „Scratch” Perry-albumok
1997 nagylemezei